Kretzschmar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Gisela Kretzschmar
 Horst Kretzschmar